Сторожище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сторожище — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Сторожище — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Сторожище — деревня в Смоленском районе Смоленской области.